Kinder Gottes steht für:
 Kinder Gottes (Bibel), biblischer Begriff
 Kinder Gottes, deutsche Übersetzung des ursprünglichen Namens der religiösen Bewegung The Family International, siehe Children of God
 Kinder Gottes (Film), Film von 2009
 Kinder Gottes, im Neuen Testament gebrauchtes Synonym für Christen

Siehe auch:
 Children of God (Begriffsklärung)